Премьер-министр Родезии (; до 1964 Южной Родезии) — глава правительства и глава исполнительной власти Родезии.

Должность была учреждена в 1923 году при получении Южной Родезией широкого самоуправления. Политическое устройство государства была основана на Вестминстерской системе.

Данный список включает в себя премьеров (1923—1933) и премьер-министров (1933—1965) самоуправляемой колонии Южная Родезия, в том числе в составе Федерации Родезии и Ньясаленда, в которую Южная Родезия входила в 1953—1964 годах, а также премьер-министров самопровозглашённых и не получивших международно-правового признания государств Родезия (1965—1979, в 1970 году провозглашена республикой) и Зимбабве-Родезия (1979 год).

Первоначально руководитель правительства назначался представлявшим монарха Великобритании губернатором Южной Родезии, а после провозглашения республики — её президентом.

 года Великобритания возобновила колониальный контроль над страной в соответствии с решениями Ланкастерхаузской конференции.  года была провозглашена независимость Зимбабве.

Премьеры Южной Родезии 
На проведённом  года  население Южной Родезии проголосовало против её включения в Южно-Африканский союз и высказалось за создание ответственного перед парламентом правительства, на основании чего победившая в 1920 году на   сформировала министерский кабинет во главе с премьером () Сэром .

Премьер-министры Южной Родезии 
В апреле 1933 года должность главы правительства Южной Родезии получила наименование премьер-министр ().

С  года по  года Южная Родезия входила в состав Федерации Родезии и Ньясаленда (, вместе с Северной Родезией и Ньясалендом), со столицей в Солсбери.  года первым премьер-министром федерации был утверждён Сэр Годфри Мартин Хаггинс, оставивший в тот же день пост главы правительства Южной Родезии.

Премьер-министр Родезии 
 года возглавляемое Яном Смитом правительство Родезийского фронта, основываясь на результатах референдума о независимости Южной Родезии (был проведён  года), провозгласило одностороннюю  страны от Соединенного Королевства. В первое время Ян Смит стремился сохранить Родезию в составе Содружества с Елизаветой II как королевой и главой государства Родезии, однако позже решил разорвать конституционные связи с Великобританией, провозгласив страну республикой  года.

Премьер-министр Зимбабве-Родезии 
В 1979 году в Родезии было достигнуто  конфликта между белой и чёрной общинами страны.  года было создано правительство чёрного большинства, а страна переименована в Зимбабве-Родезию.

Зимбабве-Родезия так же не получила международного признания, и  года Великобритания возобновила колониальный контроль над ней в соответствии с решениями Ланкастерхаузской конференции, после чего вновь назначенный губернатор Южной Родезии Артур Кристофер Джон Соумс, барон Соумс осуществлял прямое (без формирования правительства) управление колонией, обеспечивая проведение , по результатам которых было сформировано коалиционное правительство и  года была провозглашена независимость Зимбабве.

См. также 
 Список премьер-министров Зимбабве
 Список президентов Родезии
 Список премьер-министров Федерации Родезии и Ньясаленда

Примечания

Ссылки 

 Список премьер-министров Родезии на rulers.org
 Список премьер-министров Родезии на worldstatesmen.org
 
 

Родезия
Родезия